Ciekawy przypadek Benjamina Buttona – opowiadanie Francisa Scotta Fitzgeralda
 Ciekawy przypadek Benjamina Buttona – amerykański film z 2008, adaptacja opowiadania